Алберт Шац може да се отнася за:

 Алберт Шац – юрист, професор към Университета в Дижон
 Алберт Шац – музиколог, композитор и либретист
 Алберт Шац – микробиолог, съоткривател на стрептомицина